Manonjaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Manonjaya, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Manonjaya, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar